Louis Robitaille peut désigner :
 Louis Robitaille (né en 1957), danseur québécois ;
 Louis Robitaille (né en 1982), un joueur de hockey sur glace canadien.